Franz von Dietrichstein ist der Name folgender Personen:

* Franz Joseph von Dietrichstein (1767–1854), österreichischer Generalmajor, Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg, Graf von Proskau-Leslie
 Franz Seraph von Dietrichstein (1570–1636), mährischer Adliger, Bischof von Olmütz und Kardinal